

En biologie 
 En systématique (botanique, mycologie, paléontologie, etc.) la variété est un rang taxinomique inférieur à l'espèce. Voir aussi sous-espèce et race. 
 En agriculture, on utilise différents termes concernant les variétés :
 Variété végétale, concept générique défini sur le plan légal dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales :
 Pour les plantes à reproduction sexuée :
 Variété reproductible : espèce allogame isolée ou autogame, non hybride, pouvant être resemée à l'identique l'année suivante ;
 Variété hybride : hétérosis avec contrôle de l'hybridation à grande échelle (maïs, betterave sucrière, etc.) ;
 Variété synthétique : sur les espèces allogames, pas de contrôle de l'hybridation à grande échelle (ray grass, luzerne...) ;
 Variété lignée : pas d'hétérosis, concerne les plantes autogames (blé, orge, colza, lupin...).
 Pour les plantes à reproduction asexuée :
 Variété clone (pomme de terre, oignon, ail...)

En mathématiques 
En mathématiques, plusieurs notions de variété généralisent les structures de courbe ou de surface dans le plan ou dans l’espace.
 En topologie et en géométrie différentielle, une variété est un espace topologique localement homéomorphe à un ouvert d’un espace vectoriel (réel) par des applications appelées cartes. La compatibilité de ces cartes est caractérisée par un groupe de structure, qui fait qu’une variété peut être topologique, différentielle, riemannienne, complexe, symplectique...
 En géométrie algébrique, une variété algébrique est le lieu d'annulation d'un polynôme ou d'une famille de polynômes.
 En algèbre universelle, une variété est une classe particulière de structures algébriques.

Sens dérivé

Linguistique 
 En linguistique, une variété est une forme de langue qui se distingue d'autres formes de langue de façon systématique et cohérente.

Arts et divertissements 
 En philatélie, une variété est une modification accidentelle de l'aspect d'un timbre-poste lors de sa fabrication et de son impression.
 Dans la musique populaire, les variétés constituent un genre musical.
 Émission de variétés

Titres d'œuvres

Littérature 
 Variété est le nom d'une série de cinq recueils d'essais de Paul Valéry, qui ont en commun, explique leur auteur, le fait que jamais celui-ci n'aurait décidé de les écrire de son propre chef.

Films 
 Variétés (Variete), film allemand d'Ewald André Dupont, sorti en 1925
 Variétés, film français de Nicolas Farkas, sorti en 1935
 Variétés, film espagnol de Juan Antonio Bardem, sorti en 1971

Musique 
 Variété, groupe de new wave polonais, originaire de Bydgoszcz

Théâtre 
 Variété, une pièce de théâtre écrite et jouée par Anne-Lise Heimburger, Florent Hubert et Sarah Le Picard, créée le  au théâtre musical La Pop, à Paris.

Lieu 

Théâtre des Variétés, salle de théâtre et de spectacles à Paris.

Notes et références

Voir aussi